Dar al-Majzén (en francés, Dar al-Makhzen) es la denominación para los varios palacios reales de Marruecos:
 Dar al-Majzén, en Fez
 Dar al-Majzén, en Marrakesh
 Dar al-Majzén, en Mequinez
 Dar al-Majzén, en Rabat
 Dar al-Majzén, en Tánger